

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Olendry – przysiółek wsi Dębogóra w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Olendry – część wsi Kleszczyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Olendry – część wsi Krasne w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Olendry – przysiółek kolonii Dobryłów w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Olendry – część wsi Podwysokie w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Olendry – część wsi Raciszyn w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn 
 Olendry – część wsi Tuchań w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów 
 Olendry – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Olendry – część wsi Kobierzycko w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Olendry – część wsi Krajanka w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Olendry – część wsi Biadaszki w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Olendry – część wsi Gajewniki-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Olendry – część wsi Zabrnie w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Olendry – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Olendry – część wsi Węgrzyn w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Olendry – część wsi Ceków w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia 
 Olendry – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno
 Olendry – część wsi Ugoda w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz

Inne 
 Olendry – zamknięta towarowa stacja kolejowa w powiecie tarnobrzeskim, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Lipicze-Olendry
 Olendry Duże i Małe – część Sieradza (województwo łódzkie)
 Smardowskie Olendry
 Olędrzy – osadnicy z XVI-XVII w.
 Olędry (ujednoznacznienie)